Alexandru Epureanu – calciatore moldavo
 Manolache Costache Epureanu – politico rumeno
 Sergiu Epureanu – allenatore di calcio ed ex calciatore moldavo